Strommühle steht für:

 Strommühle, Kleinwasserkraftwerk zur Stromerzeugung
 Strommühle, Synonym für Schiffmühle
 Strommühle, Mühle an einem Strom (Gewässerart) (in Abgrenzung zur Bachmühle)
 Strommühle, umgangssprachliche Bezeichnung für eine Windkraftanlage